Osoby o tym nazwisku:
 Ali Hewson – irlandzka aktywistka
 Brian Hewson – brytyjski lekkoatleta
 David Hewson – brytyjski pisarz
 Eve Hewson – irlandzka aktorka
 Joanne Hewson – kanadyjska narciarka alpejska, olimpijka
 John Hewson – australijski polityk i ekonomista
 Bono (właśc. Paul David Hewson) – irlandzki muzyk i filantrop